2 miejscowości w Polsce: 
 Drążno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Mrocza 
 Drążno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów

Zobacz też: Drążno-Holendry